«Кб» и «кб» — двухбуквенные аббревиатуры.

Наиболее вероятные значения:
 Килобит (не путать с Килобайтом (КБ, кБ)).
 Кабельтов.
 Керамзитобетон.
 Кубический.

См. также 
 КБ